Tüte beschreibt:
 verformbare Transportbehälter aus Papier, Kunststoff oder anderen biegsamen Materialien zur Verpackung loser kleinerer Gegenstände und Pulver, siehe Tüte und Plastiktüte.
 die Eistüte
 in der Form Kotztüte umgangssprachlich den Spuckbeutel.
 in der Form Lümmeltüte umgangssprachlich das Kondom.
 in der Form Penntüte umgangssprachlich den Schlafsack.
 in der Form Flüstertüte umgangssprachlich das Sprachrohr bzw. Megaphon.
 den Joint auf Grund seiner meist konischen, an eine Spitztüte erinnernden Form.
 umgangssprachlich den Schalldämpfer eines Auspuffs am Kraftrad.

Tüte ist der Familienname folgender Personen:
 Juliana Tüte (1897–1979), deutsche Benediktinerin und erste Äbtissin der Abtei Varensell